Onderwijsinspectie staat voor:

Inspectie van het Onderwijs (Nederland)
Onderwijsinspectie (Vlaanderen)